Botryolepraria är ett släkte av lavar. Botryolepraria ingår i klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Botryolepraria